Wagatsuma ist der Familienname folgender Personen:

 Miwako Wagatsuma (* 1991), japanische Schauspielerin
 Wagatsuma Sakae (1897–1973), japanischer Jurist